Coppa Italia di Serie A2 2019-2020 – edizione della competizione di calcio a 5 femminile italiano
 Coppa Italia di Serie A2 2019-2020 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiano
 Coppa Italia di Serie A2 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiano